Эньян, Этьен (1773—1824) — французский писатель
 Эньян — кантон во Франции, департамент Жер
 Эньян — коммуна во Франции, департамент Жер
 Эньян — район городского подчинения городского округа Бачжун провинции Сычуань (Китай)